Die OHL-Saison 1981/82 war die 2. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Ottawa 67’s gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy, unterlagen im Playoff-Finale allerdings den Kitchener Rangers, die sich somit ihren zweiten J. Ross Robertson Cup sicherten.

Änderungen 
Die Belleville Bulls und die Cornwall Royals wurden in die OHL aufgenommen und erhöhten die Anzahl der Mannschaften auf 14. Zugleich wechselten die Sault Ste. Marie Greyhounds und die Sudbury Wolves von der Leyden in die Emms Division, während die Toronto Marlboros den entgegengesetzten Weg antraten.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Leyden Division

Emms Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1981/82 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1981/82 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1982

Weblinks 
 OHL 1981/82 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1981/82